Теодору — греческая фамилия, известные носители:

 Теодору, Димитрис (род. 1997) — кипрский футболист.
 Теодору, Захариас (род. 1993) — кипрский футболист.
 Теодору, Лакис (род. 1947) — кипрский футболист.
 Теодору, Николас (род. 1993) — кипрский футболист.
 Теодору, Панос (род. 1994) — кипрский футболист.
 Теодору, Элиас  (1988—2022) — канадский боец смешанного стиля.

Топоним